Сморо́дин — русская фамилия. Женский род фамилии: .

Смородин 
 Смородин, Александр Алексеевич (1933—2009) — советский нефтяник, лауреат Государственной премии СССР.
 Смородин, Виктор Алексеевич (1914—1990) — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Смородин, Георгий Степанович (1905—1986) — советский учёный-агроном.
 Смородин, Михаил Александрович (род. 1951) — советский и латвийский футболист; судья.
 Смородин, Пётр Иванович (1897—1939) — член ВЦИК, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.
 Смородин, Роман (род. 1970) — российский монтажёр и видеоинженер на студии «Мельница».
 Смородин, Сергей Дмитриевич (род. 1994) — узбекистанский футболист.



См. также

Примечания